Söyüdlü – centro abitato del distretto di Cəbrayıl, in Azerbaigian
 Söyüdlü – centro abitato del distretto di Cəlilabad, in Azerbaigian
 Söyüdlü – centro abitato del distretto di Gədəbəy, in Azerbaigian